Damir Viličić (Zagreb, 1948.), hrvatski biolog, stručnjak ekologije mora, član suradnik HAZU od 2016. godine.

Životopis 
Rođen je 1948. u Zagrebu. Diplomirao je 1973., magistrirao 1977. i doktorirao 1983. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov znanstveni interes jest ekologija mora. Objavio je 166 znanstvenih radova. U znanstvena zvanja: znanstveni suradnik izabran je 1983., viši znanstveni suradnik 1986., a znanstveni savjetnik 1991. godine. Ujesen 1996. godine prelazi na Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je 1996. izabran u zvanje redovitog profesora, a 2003. u trajno zvanje redovitog profesora. Osnivač je Laboratorija za istraživanje fitoplanktona u Biološkom zavodu Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Dubrovniku te na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Glavni je urednik časopisa Acta Botanica Croatica (1998. – 2013.). Tajnik je (1995. – 2011.) i predsjednik (2012. – 2014.) Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU. Dobitnik je Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu, za područje prirodnih znanosti i matematike. Izabran je za člana suradnika HAZU u Razredu za prirodne znanosti (2006.). U mirovini je od 2014. godine, a 2015. izabran je u počasno znanstveno-nastavno zvanje profesor emeritus.

Izvori 

Hrvatski biolozi
Životopisi, Zagreb
Dobitnici_nagrade_HAZU